L'aéroport de Safi (IATA: SFI, OACI: GMMS) était un aéroport desservant Safi, au Maroc.
L'aéroport est fermé et a été détruit.

Situation

Références

Safi
Safi